D’Annibale ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe D’Annibale (1815–1892), Theologe und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Miguel Ángel D’Annibale (1959–2020), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Martín